Опять двойка может означать:
 «Опять двойка» — картина Фёдора Павловича Решетникова.
 «Опять двойка» —  мультипликационный фильм.